Die süddeutsche Fußballmeisterschaft 1920/21 des Süddeutschen Fußball-Verbandes gewann der Titelverteidiger 1. FC Nürnberg durch einen 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Phönix Ludwigshafen. Dies war der vierte Gewinn der süddeutschen Fußballmeisterschaft für die Nürnberger, die sich dadurch für die Deutsche Fußballmeisterschaft 1920/21 qualifizierten. Dort erreichten sie das Endspiel gegen Vorwärts 90 Berlin, welches mit 5:0 gewonnen werden konnte, wodurch es Nürnberg als ersten Verein gelungen war, den deutschen Fußballmeistertitel erfolgreich zu verteidigen.

Modus und Übersicht 
Wie in der letzten Spielzeit gab es zehn erstklassige regionale Kreisligen mit jeweils zehn Mannschaften, die im Rundenturnier den Kreismeister ermittelten. Die Kreismeister traten dann zuerst im Rundenturnier in drei Gruppen gegeneinander an, die Sieger ermittelten im K.-o.-System dann den süddeutschen Fußballmeister. Zur kommenden Spielzeit wurden die einzelnen Kreisligen auf jeweils zwei Staffeln erweitert, daher gab es in dieser Spielzeit keine Absteiger.

Kreisliga Hessen 

|}

Kreisliga Nordbayern

Kreisliga Nordmain 

|}

Kreisliga Odenwald 

|}

Kreisliga Pfalz

Kreisliga Saar

Kreisliga Südbayern

Kreisliga Südmain

Kreisliga Südwest 

|}

Kreisliga Württemberg

Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft 
In der Endrunde traten die zehn Sieger der Kreisligen zuerst in drei Gruppen im Rundenturnier aufeinander. Die Sieger und der Zweitplatzierte der Gruppe Nord qualifizierten sich für das Halbfinale, welches im K.-o.-System ausgetragen wurde.

Gruppenphase 

Gruppe Nord

|}

Gruppe Süd

|}

Gruppe West

|}

K.-o.-Runde 
Halbfinale

|}

Finale:
!Ort
||Stuttgart
|}

Quellen 
 Abschlusstabellen Deutschland 1920/21
 

Fußballsaison 1920/21
1920